Соревнования по карате среди мужчин в категории до 75 кг на первых Европейских играх прошли 13 июня. Приняли участие 8 спортсменов из 8 стран. Соревнования проходили в Бакинском кристальном зале.

Уверенную победу в турнире одержал многократный призёр чемпионатов мира и Европы азербайджанский каратист Рафаэль Агаев, принесший уже второе золото в копилку хозяев Игр. Второе место занял итальянский спортсмен Луиджи Буза, а третье досталось турку Эрману Эльтемуру.

Призёры

Соревнование

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Игр